Hotz, im Plural Hotzen, ist eine Bezeichnung für den Bewohner des Hotzenwaldes, also den Hotzenwälder oder einfach Wälder. Der alte Hotz ist ein volkstümlicher Name für den Kirchturm von Hochsal bei Säckingen, der neue Hotz ein solcher für den Gugelturm in Herrischried-Giersbach. Im Ersten Weltkrieg war Hotz ein von norddeutschen Offizieren des Infanterieregiments 113 verwendetes Schimpfwort für den Badener.

Hotz ist auch ein Familienname.

Etymologie 
Die Herleitung des Wortes ist unsicher; eine konzentrierte Abhandlung zu diesem Thema findet sich im Badischen Wörterbuch. Hiernach ist die schon früh vermutete Herleitung von den Hotzen, den typischen Pluderhosen der Bewohner im Hauensteinischen, die wahrscheinlichste. Andere Erklärungen wie die Herleitung aus dem Rotwelschen oder dem Böhmischen (wozu Otfried Preußlers „Räuber Hotzenplotz“) sind sprachlich und sachlich problematisch.

Eine andere Herkunft haben die mit Hotz gebildeten Ortsnamen; diesen liegt – wie fast allgemein bei -hausen-Namen – ein männlicher Personenname (etwa Hozo, Hodezo, Huozo oder ähnlich)  zugrunde. Im oberen Kinzigtal wird im Jahre 1294 Conrat Hotze zu Hozzenhusen erwähnt. 1304 im Zuge eines Verkaufs an das Kloster Alpirsbach das gut zu Hotzenheuser das da buwet Conradt Hotz. Der ehemalige Weiler Hotzenhäuser an der Burg Schenkenzell an der Kinzig wird im Jahre 1315 mit Hozahusem und 1560 Hotzertheuser genannt.

Der den Ortsnamen zugrunde liegende althochdeutsche Rufname dürften auch im Familiennamen Hotz vorliegen.

Mitglieder einer im fränkischen Leinach im späten Mittelalter belegten Familie (wie der Edelknecht „Gotz Hotz von Leynach zu Niedernlynach“ (auch „Gotze Hotze zu Nydern Lynach“) oder im Jahr 1457 der Ritter „Hans Gotz von Lynach“ ebenda) trugen den Beinamen „Hotz“ oder „Hotzo“, welcher von August Amrhein als Ehrentitel (von hotzen für „sich wiegen“, „rasch laufen)“ für die rasche Überbringung einer Nachricht durch den Ahnherrn der Familie gedeutet wurde.

Namensträger 
 Albertus Paulus Hermanus Hotz (1855–1930), holländischer Unternehmer und Fotograf
 Annemarie Huber-Hotz (1948–2019), Schweizer Politikerin und Bundeskanzlerin
 Arturo Hotz (1944–2014), Schweizer Sportwissenschaftler und Hochschullehrer
 Christian Hotz (* 1986), Schweizer Tischtennisspieler
 Frits Bernard Hotz (F. B. Hotz, 1922–2000), niederländischer Schriftsteller und Jazzmusiker
 Gerhard Hotz (1880–1926), Schweizer Chirurg
 George Hotz (* 1989), amerikanischer Hacker
 Gotthilf Hotz (1917–1980), Schweizer Bildhauer
 Günter Hotz (* 1931), deutscher Informatikpionier
 Hans Hotz von Lynach zu Niedernleinach, um 1457 belegter Ritter in Leinach
 Ingrid Hotz-Davies (* 1961), deutsche Anglistin
 Jean Hotz (1890–1969), Schweizer Minister und Direktor der Handelsabteilung des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements
 Joachim Hotz (1934–1983), deutscher Kunsthistoriker

 Johannes Hotz (1734–1801), Schweizer Leib- und Wundarzt, siehe Johannes Hotze
 Julius Hotz (* 1997), deutscher Filmschauspieler
 Karl Hotz (1877–1941), Bauingenieur und Attentatsopfer
 Kenny Hotz (* 1967), kanadischer Schauspieler, Fotograf, Drehbuchautor, Produzent und Komiker
 Philipp Hotz (1884–1955), deutscher Bautechniker und Maler
 Robert Hotz (1935–2021), Schweizer Jesuit
 Sebastian Hotz (* 1996), deutscher Satiriker
 Sven Hotz (* 1929), Schweizer Unternehmer und Sportmäzen
 Theo Hotz (1928–2018), Schweizer Architekt
 Ulrike Hotz (* 1958), deutsche Politikerin 
 Walter Hotz (1912–1996), deutscher Kunsthistoriker und Pfarrer

Literatur 
 Badisches Wörterbuch, Band II, Seite 778 f., Artikel Hotz I und Hotz II.
 Schwäbisches Wörterbuch, Band III, Spalte 1841, Artikel Hotze(n).
 Rudolf Metz: Geologische Landeskunde des Hotzenwaldes. Moritz Schauenburg Verlag, Lahr/Schwarzwald 1980, ISBN 3-7946-0174-2.
 Joseph Lukas Meyer: Geschichte der alemannischen Landgrafschaft Alpgau oder Hauenstein, 1821.

Einzelnachweise 

Familienname
Wohnstättenname
Volkskunde